Матч всех звёзд АБА 1968 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла во вторник, 9 января 1968 года, в Индианаполисе (штат Индиана) на домашней площадке студенческой команды NCAA «Батлер Бульдогс» «Хинкл-Филдхаусе». Эта встреча стала первым матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА) и первым, проведённым в Индианаполисе, второй прошёл в 1970 году. Судьями на этом матче работали Джо Белмонт и Рон Файерайзел.

Сборная Востока под руководством Джима Полларда, который в то время тренировал клуб «Миннесота Маскис», в упорной борьбе переиграла сборную Запада Бэйба Маккарти («Нью-Орлеанс Баканирс») со счётом 126:120, после этого она вышла вперёд, поведя в серии со счётом 1:0 в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этого матча был признан Ларри Браун, тоже представляющий на нём команду «Нью-Орлеанс Баканирс», который выиграл это почётное звание, выходя на площадку со скамейки запасных, а также играя в составе проигравшей команды.

Матч всех звёзд

Составы команд 
Баскетболисты стартовых пятёрок на матч всех звёзд АБА выбирались по итогам голосования, которое проводилось среди спортивных журналистов и комментаторов. Выбор игроков резервного состава сборных Востока и Запада проводился путём голосования среди главных тренеров клубов, входящих в дивизион, причём последние не могли голосовать за собственных подопечных. До 1972 года наставники могли выбирать трёх защитников, трёх форвардов и одного центрового или двух форвардов и двух центровых. С 1973 года количество запасных было сокращено с семи до пяти, после чего тренеры клубов стали голосовать за двух защитников, двух форвардов и одного центрового. Если тот или иной баскетболист не мог принять участие в матче из-за травмы или по болезни, то их заменяли другие игроки, которых назначали выбранные тренеры команд Востока и Запада, а те на вакантные места почти всегда ставили своих воспитанников.

По правилам АБА на тренерский мостик сборных Востока и Запада назначались наставники клубов, которые шли лидерами в своих дивизионах по состоянию на конец голосования, 25 декабря 1967 года, то есть за две недели до начала самой встречи. В сезоне 1967/1968 годов лидерами дивизионов в указанное время были команды «Миннесота Маскис», лидировавшая на Востоке по проценту побед в регулярном чемпионате (68,8%) с показателями 22 победы при 10 поражениях и «Нью-Орлеанс Баканирс» (72,7%, 24—9), поэтому сборной Востока руководил Джим Поллард, а сборной Запада — Бэйб Маккарти.

8 января АБА опубликовала итоги голосования среди спортивных журналистов и телекомментаторов, по результатам которого в стартовую пятёрку сборной Востока попали Фредди Льюис, Роджер Браун, Донни Фримен, Конни Хокинс и Мел Дэниелс, а в стартовую пятёрку команды Запада вошли Ларри Джонс, Леверн Тарт, Клифф Хэган, Даг Мо и Ред Роббинс. Одновременно были опубликованы и итоги голосования среди главных тренеров команд АБА, по результатам которого резервистами Востока стали Луи Дампьер, Чико Вон, Дарел Кэрриер, Тони Джексон, Рэндольф Махаффи, Лес Хантер и Боб Нетолики. Запасными Запада стали Боб Верга, Джимми Джонс, Бен Уорли, Арт Бекер, Джон Бизли, Девитт Меньярд и Ларри Банс. Однако Боб Верга из-за травмы не смог принять участие в этой игре, в результате чего на образовавшееся вакантное место среди резервистов Запада Бэйб Маккарти включил своего воспитанника Ларри Брауна.

В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада предстоящего матча.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в трёх главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1967/1968
Спортивные соревнования в Индианаполисе